Jing-Jing Lu era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Tetjana Lužans'ka.

Il singolare del torneo di tennis Blossom Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kimiko Date-Krumm che ha battuto in finale Tímea Babos 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Kimiko Date-Krumm (campionessa)
  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Tetjana Lužans'ka (secondo turno)
  Caroline Garcia (semifinali)

 Kathrin Wörle (secondo turno)
 Tímea Babos (finale)
 Ekaterina Ivanova (quarti di finale)
 Yurika Sema (secondo turno)

Tabelloe

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Blossom Cup 2012